Mario Soto Benavides, calciatore e allenatore cileno
Mario Soto, giocatore di baseball
Mario Soto, attore cileno